Wicart ist der Familienname folgender Personen:

 Casimir-Alexis-Joseph Wicart (1855–1876), französischer Bischof
 François Wicart (1926–2015), französischer Fußballspieler und -trainer
 Nicolaas Wicart (1748–1815), niederländischer Maler und Zeichner

Siehe auch:
 Wickart
 Wichard